Dit is de wereldranglijst van december 1993 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 december 1993.

Mannen 12